20. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1991 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 1–3 marca w kanadyjskim Calgary.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1991 w sportach zimowych
1991 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Calgary